Към 2020 година населението на Аржентина е 45 376 763 души. Официален език в страната е испански.

Възрастова структура 
(2007)
 0-14 години: 24,9% (мъже 5 134 958/жени 4 905 181)
 15-64 години: 64,4% (мъже 12 979 588/жени 12 967 507)
 над 65 години: 10,7% (мъже 1 769 593/жени 2 545 100)
(2009)
 0-14 години: 25,6% (мъже 5 369 958/жени 5 122 260)
 15-64 години: 63,5% (мъже 12 961 725/жени 13 029 265)
 над 65 години: 10,8% (мъже 1 819 057/жени 2 545 100)
(2018)
 0-14 години: 24,4% (мъже 5 629 345/жени 5 293 680)
 15-64 години: 63,8% (мъже 14 262 356/жени 14 240 195)
 над 65 години: 11,8% (мъже 2 216 487/жени 3 052 135)

Расов състав 
(2008)

 97% – бели
 3% – мулати, индианци

Религия 
(2007)

 79% – християни (70% - католици, 9% - протестанти)
 1,5% – мюсюлмани
 0,8% – юдаисти

Демографски показатели

Източници